Taubental, Taubentalbach und Taubentalgraben sind Namen geographischer Gegenstände:

Ort:
 Taubental (Boltigen) oder Tubetal, Siedlungsplatz in der Gemeinde Boltigen, Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen, Kanton Bern

Gewässer und Täler:
 Taubental (Inn), linke Talmulde (indirekt ?) zum Inn bei Hungerburg, Stadt Innsbruck, Tirol
 Taubental, Tal der obersten Nagold bei Urnagold, Ortsteil Besenfeld, Gemeinde Seewald, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg 
 Taubental (Rotbach), rechte Bachmulde zum Rotbach (zur Lein) beim Hipfelhof, Stadtteil Frankenbach, kreisfreies Heilbronn, Baden-Württemberg
 Taubental (Schambach), linke Talmulde zu einem linken Nebengraben der Schambach (zur Altmühl bei Riedenburg, Landkreis Kelheim) in Markt Altmannstein, Landkreis Eichstätt, beide Orte in Bayern
 Taubental (Stampfibach) oder Tubetal, rechte Bachmulde zum Stampfibach (zur Simme) in Taubental oder Tubetal, Gemeinde Boltigen, Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen, Kanton Bern 
 Taubental, Tal des Wetzgauer Bachs zur Rems bei Wetzgau, Stadt Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

 Taubentalbach, rechter Zufluss des Zwerchalmbachs (zum Erbach) bei Jägersburg, Stadt Homburg, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Taubentalgraben, rechter Zufluss der Tauber gegenüber Dittigheim, Stadt Tauberbischofsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Taubenbach
 Taubenklinge
 Taubenloch
 Taubentäle
 Taubenthal
 Taubertal